Николай Петровский: 
 Петровский, Николай Иванович (1827—1885) — русский генерал-майор, командир Волжского и Великолуцкого пехотных полков.
 Петровский, Николай Неонович (1894—1951) — советский историк Украины.
 Петровский, Николай Сергеевич (1923—1981) — советский египтолог.
 Петровский, Николай Фёдорович (1837—1908) — консул Российской Империи в Кашгаре, собиратель материалов по истории края.